Населені пункти в Чехії:

 Дештна (Бланско)
 Дештна (Їндржіхув Градець)